Ariano peut désigner:
 Ariano Irpino, commune de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie;
 Ariano nel Polesine, commune italienne de la province de Rovigo dans la région Vénétie en Italie;
 Isola di Ariano, territoire d’origine alluvionnaire de plaine, à l’extrême sud/est de la région de Vénétie.